Nieves peut désigner :
 Neige en espagnol ;

Patronyme 

 Cristoval Nieves (1994 - ), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Daniela Nieves (1997- ), actrice américaine d'origine vénézuélienne ;
 Elías del Socorro Nieves (1882-1928), prêtre mexicain et martyr ;
 Wil Nieves (1977- ), receveur portoricain de baseball ;
 Aylin de las Nieves Pereyra, joueuse argentine de volley-ball.

Toponyme 

 L'Église de Las Nieves, un bâtiment religieux de Bogota (Colombie).
 Las Nieves, une municipalité de la province d'Agusan del Norte, aux Philippines.
 As Neves, (castillan Nieves), une commune de la province de Pontevedra, en Galice.
 Niévès, une île et paradis fiscal des petites Antilles.
 Le pic de las Nieves,  le deuxième plus haut sommet de l'île de Grande Canarie, dans les îles Canaries.
 Puerto de Las Nieves, une station balnéaire située au nord-ouest de l'île de Grande Canarie.
 Saint-Christophe-et-Niévès (Saint Kitts and Nevis en anglais), État insulaire des Antilles. 
 Saint-Christophe-Niévès-Anguilla, une ancienne colonie britannique qui rassemblait Anguilla, Saint-Christophe et Niévès.

Divers

Voir aussi 
  (allemand)
  (anglais)
  (français)